Nikolay Skvortsov (en ,  ; né le  à Obninsk) est un nageur russe, spécialiste du papillon.

Palmarès

Jeux olympiques 
 Jeux olympiques d'été de 2004 à Athènes () :
  sur  papillon

Championnat du monde 
Grand bassin
 Championnats du monde 2007 à Melbourne () :
  Médaille de bronze sur  papillon
  Médaille de bronze sur 4 ×  4 nages
Petit bassin
 Championnats du monde en petit bassin 2004 à Indianapolis () :
  Médaille de bronze sur 4 ×  4 nages
 Championnats du monde en petit bassin 2006 à Shanghai () :
  Médaille de bronze sur  papillon
 Championnats du monde en petit bassin 2008 à Manchester () :
  Médaille de bronze sur  papillon
  Médaille d'argent sur  papillon
 Championnats du monde en petit bassin 2012 à Istanbul () :
  Médaille de bronze sur  papillon
  Médaille d'argent sur 4 ×  4 nages

Championnat d'Europe 
Grand bassin
 Championnats d'Europe 2004 à Madrid () :
  Médaille d'argent sur  papillon
  Médaille de bronze sur  papillon
 Championnats d'Europe 2006 à Budapest () :
  Médaille de bronze sur  papillon
  Médaille de bronze sur  papillon
  Médaille d'or sur 4 ×  4 nages
 Championnats d'Europe 2008 à Eindhoven () :
  Médaille d'argent sur  papillon
 Championnats d'Europe 2010 à Budapest () :
  Médaille d'argent sur  papillon
Petit bassin
 Championnats d'Europe en petit bassin 2004 à Vienne () :
  Médaille d'or sur  papillon
  Médaille d'argent sur  papillon
 Championnats d'Europe en petit bassin 2005 à Trieste () :
  Médaille de bronze sur  papillon
 Championnats d'Europe en petit bassin 2006 à Helsinki () :
  Médaille de bronze sur  papillon
  Médaille de bronze sur  papillon
 Championnats d'Europe en petit bassin 2008 à Rijeka () :
  Médaille d'or sur  papillon
  Médaille de bronze sur  papillon
 Championnats d'Europe en petit bassin 2009 à Istanbul () :
  Médaille d'or sur  papillon
 Championnats d'Europe en petit bassin 2010 à Eindhoven () :
  Médaille de bronze sur 4 ×  4 nages
 Championnats d'Europe en petit bassin 2011 à Szczecin () :
  Médaille d'argent sur  papillon
 Championnats d'Europe en petit bassin 2013 à Herning () :
  Médaille de bronze sur  papillon

Liens externes 
  Son Profil sur swimrankings.net
  Fiche d'identité de Nikolaï Skvortsov sur the-sports.org

Nageur russe
Naissance en mars 1984
Naissance à Obninsk
Nageur de papillon
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2012
Nageur aux Jeux olympiques d'été de 2008
Récipiendaire de la médaille de l'ordre du Mérite pour la Patrie, 2e classe